

Urodzili się 
 Tang Gaozu, cesarz Chin, założyciel dynastii Tang (zm. 635)

566